

Cinema 
 Headhunters - Il cacciatore di teste (Hodejegerne) – film del 2011 diretto da Morten Tyldum

Letteratura 
 Cacciatori di teste (Headhunters) – romanzo di John King del 1998

Musica 
 Head Hunters – album di Herbie Hancock del 1973

Sport 
 Chelsea Headhunters – gruppo hooligan inglese della squadra del

Pagine correlate 
Cacciatori di teste
Headhunter
The Headhunters (disambigua)